Die All England 1904 fanden vom 16. bis zum 19. März 1904 in London statt. Es war die 6. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 2. Mal im Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City in Islington statt. Nur das Dameneinzel mit Ethel Thomson Larcombe konnte den Titel des Vorjahres verteidigen.

Austragungsort 
 Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City, Bunhill Row, Islington

Sieger und Finalisten

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1904
1904
Sportveranstaltung im London Borough of Islington